Hubatsch ist der Familienname von:

 Sepp Hubatsch (1873–1935), österreichischer Architekt
 Walther Hubatsch (1915–1984), deutscher Historiker
 Wilhelm Hubatsch (1904–1974), österreichischer Architekt